La expresión nueva derecha se refiere a una variedad de partidos e ideologías ligados a la derecha política en distintos países y períodos. Puede referirse a:
 Nueva Derecha (Nouvelle Droite), un movimiento político francés surgido a finales de los años 1960;
 La Nueva Derecha (Nye Borgerlige), un partido político danés fundado en 2015;
 Nueva Derecha (Νέα Δεξιά, Néa Dexiá), un partido griego fundado en 2016 como escisión de Nueva Democracia;
 Nueva Derecha (הימין החדש, Ha-Yamin Ha-Hadash), un partido político israelí fundado en 2018;
 Nueva Derecha (Noua Dreaptă), un partido político rumano fundado en 2000;
 Alt-lite, un movimiento político estadounidense surgido en 2017, también denominado «nueva derecha» (new right), en oposición a la derecha alternativa o alt-right.